Пётр Григорьев:
 Григорьев, Пётр Андреевич (1914—1980) — директор Омского моторостроительного завода, Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета СССР.
 Григорьев, Пётр Богданович (скончался ок. 1861) — русский генерал-майор, один из организаторов Нижегородского ополчения 1812 года.
 
 
 Григорьев, Пётр Михайлович (1921—1982) — советский государственный и политический деятель, председатель Омского областного исполнительного комитета.
 Григорьев, Пётр Петрович (1892—1937) — советский военачальник, комдив, кавалер двух орденов Боевого Красного Знамени.
 Григорьев, Пётр Фёдорович (1895—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.